Пашков дом:

 Пашков дом — историческое здание в центре Москвы, один из корпусов Российской государственной библиотеки.
 «Пашков дом» — издательство при Российской государственной библиотеке.
 «Пашков дом» — повесть Николая Шмелёва.